«Ло́цманська» — проєктована станція Центрально-Заводської лінії Дніпровського метрополітену. Інша проєктна назва станції — «Південний вокзал».

Розташування 
Станція розташовуватиметься після станції «Історичний музей», що нині будується, у західній частині історичної місцевості «Мандриківка», в районі залізничного вокзалу Дніпро-Лоцманська.

Майже через відсутність залізничного пасажиропотоку (взимку вокзал обслуговує лише дві пари приміських поїздів, що прямують зі станції Апостолове та жодного поїзда далекого сполучення; влітку ситуація трохи краща), міського транспортного сполучення з вокзалом (да найблищчої зупинки на набережній Перемоги - приблизно 900 м пішки) та низьку щильність житлового фонду (територія навколо вокзалу являє собою складські та господарські приміщення упереміш із нечисленою малоповерховою забудовою), досі тривають дискусії щодо доцільності будови станції метро саме тут.

Задля покращення доступності до цієї станції метро, розглядається спорудження ескалаторного ходу довжиною  майже 600 м до вулиці Мандриковської з виходом до багатоповерхівок житлового масиву «Перемога-1». Таким чином місьцяни зможуть дістатися вокзалу, аби пересісти на приміську електричку, трасування якої наразі проєктується.

Також існують варіанти з розташуванням станції лише на вулиці Мандриківській або набережній Перемоги біля зупинки «1-й масив», де пасажиропотік в рази більший. Розгядається також і розгалуження лінії після станції «Історичний музей»: припускають, що розгалужений напрямок через станцію «Лоцманська» буде мати обмежений рух; натомість на іншому розгалуженні (через станції «Дніпро» та «Мандриківська») буде звичайний рух.

Перспективи 
Передбачається, що після цієї станції, лінія прямуватиме на південний схід до інших мікрорайонів житлового масиву «Перемога» через площу Перемоги, що розділяє 3-й та 4-й мікрорайони.  Напрямки будуть сходитися на станції «Площа Перемоги, якщо оберуть варіант трасування  із розгалуженням лінії.

Див. також 
 Список станцій Дніпровського метрополітену

Примітки 

Станції Дніпровського метрополітену, які заплановано або будуються
Транспорт Мандриківки